Berlese kan som auktorsförkortning betyda:

 Antonio Berlese (1863–1927)
 Augusto Napoleone Berlese (1864–1903)

Robotskapade auktorsförkortningar